Hospital de San José puede referirse a:
Hospital San José, un centro hospitalario en la ciudad colombiana de Bogotá.
Hospitalillo de San José, un centro hospitalario en la ciudad española de Getafe.